Adams megye (Colorado)
Adams megye (Észak-Dakota) 
Adams megye (Idaho) 
Adams megye (Illinois) 
Adams megye (Indiana) 
Adams megye (Iowa) 
Adams megye (Mississippi) 
Adams megye (Nebraska)  
Adams megye (Ohio)
Adams megye (Pennsylvania) 
Adams megye (Washington) 
Adams megye (Wisconsin)